Diverse symbolen (Engels: Miscellaneous Symbols) is een Unicode blok dat de reeks codepunten U+2600-U+26FF omvat. Dit blok omvat zoals de naam al aangeeft een reeks gliefen  die gebruikt worden om uiteenlopende symbolen weer te geven. In dit blok vindt men onder meer symbolen die gebruikt worden in de astrologie, astronomie, schaaksymbolen, dobbelstenen, symbolen gebruikt in de muzieknotatie, enkele politieke symbolen, recycling-gerelateerde symbolen, religieuze symbolen,  trigrammen, waarschuwingstekens en weersymbolen.

Dit blok moet niet verward worden met de Unicode blokken Diverse symbolen en pictogrammen (Miscellaneous Symbols and Pictographs) en Diverse symbolen en pijlen (Miscellaneous Symbols and Arrows).

Blok

Emoji
Unicodeblok